

Ушурей () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Шушань.

Ушурей () — село у Ришканському районі.